Karakorum (romváros), a Mongol Birodalom fővárosa a 13. században
 Karakorum (hegység), hegység a tág értelemben vett Himalájában
 Karakorum autópálya